Примечание. Аббревиатурой dur. обозначена примерная продолжительность звучания

Музыкальный театр

Оперы 
 «Пена дней» («L'écume des jours»). Лирическая драма (опера) в 3 актах и 14 картинах по роману Бориса Виана (либретто Э. Денисова). 1981. Премьера: 15 марта 1986 года, Париж, «Opéra de Paris». Дирижёр — Джон Бурдекин (John Burdekin). Время звучания: 160'
 «Четыре девушки» («Les quatre filles»). Опера в 6 картинах по пьесе Пабло Пикассо (либретто Э. Денисова). 1986. Премьера: 24 мая 1990, Москва, театр «Форум». Дирижёр — Михаил Юровский. Время звучания: 56'

Балет 

 «Исповедь». Балет в 3 актах и 16 картинах по роману Альфреда Мюссе «Исповедь сына века» (либретто А. Демидова). 1984. Премьера: 30 ноября 1984, Таллин, театр «Эстония». Дирижёр — Пауль Мяги. Издание: Москва, Сов.композитор, 1989. Время звучания: 85'

Произведения для оркестра

Симфонии 

 Симфония для двух струнных оркестров и ударных (в 3 частях). Посв. Геннадию Рождественскому. 1962. Премьера: 29 ноября 1963, Москва. Дирижёр — Геннадий Рождественский. Издание: Москва, Сов.композитор, 1974. Время звучания: 15'
 Камерная симфония № 1 (в 3 частях). Посв. Полю Мефано и ансамблю 2е2m. 1982. Премьера: 7 марта 1983, Париж. Ансамбль 2е2т, дирижёр — Лука Пфаф (Luca Pfaff). Издание: Париж, Le Chant du monde, 1983. Также — Пьесы для камерных ансамблей. Вып.5. — Москва, Сов. композитор, 1988. Время звучания: 21'
 Симфония № 1 для большого оркестра (в 4 частях). Посв. Даниэлю Баренбойму. 1987. Премьера: 2 марта 1988, Париж. Дирижёр — Даниэль Баренбойм. Время звучания: 57'
 Камерная симфония № 2 1994. Время звучания: 17' Премьера: 13 июля 1994, Токио. АСМ-ансамбль, дирижёр Алексей Виноградов. Издание: Париж, Le Chant di Monde. 1994.
 Симфония № 2 для большого оркестра (в 2 частях), 1996. Время звучания: 22' Премьера: 13 декабря 1997, Дрезден. Дирижёр Йорг-Петер Вагль. Издание: Париж, Leduc, 1998.

Концерты. Произведения для солирующего инструмента и оркестра 

 Концерт для флейты, гобоя, фортепиано и ударных (в 3 частях: Увертюра, Каденция, Кода). Посв. Казимежу Сероцкому. 1963. Премьера: 24 сентября 1964, Варшава. Ансамбль «Musica viva pragensis». Издание: Вена, Universal Edition, 1968. Также — Произведения советских композиторов для камерного оркестра. Вып.1.-Москва, Сов.композитор, 1978. dur. 12'
 Концерт для виолончели с оркестром (одночастный). 1972. Премьера: 25 сентября 1973, Лейпциг. Дирижёр — Херберт Кегель (Herbert Kegel), солист — Вольфганг Вебер (Wolfgang Weber). Издание: Лейпциг, Peters, 1973. dur. 18'
 Концерт для фортепиано с оркестром (в 3 частях). 1974. Премьера: 5 сентября 1978, Лейпциг. Дирижёр — Вольф-Дитер Хаушильд (Wolf-Dieter Hauschild), солист — Гюнтер Филипп (Günter Philipp). Издание: Лейпциг, Peters, 1978. dur. 27'
 Концерт для флейты с оркестром (в 4 частях). Посв. Орелю Николе. 1975. Премьера: 22 мая 1976, Дрезден. Дирижёр — Ханс-Петер Франк (Hans-Peter Frank), солист — Орель Николе (Aurèle Nicolet). Издание: Лейпциг, Peters, 1980. dur. 24'
 Concerto piccolo для четырёх саксофонов (1 исполнитель) и ударных. 1977. Премьера: 28 апреля 1979, Бордо. Жан-Мари Лондейкс и ансамбль «Les percussions de Strasbourg». Издание: Париж, Leduc, 1982. dur. 2l'
 Концерт для скрипки с оркестром (в 2 частях). Посв. Павлу Когану. 1977. Премьера: 18 июля 1978, Милан. Дирижёр — Юбер Судан (Hubert Soudant), солист — Гидон Кремер. Издание: Москва, Сов.композитор, 1984. dur. 22'
 Концерт для флейты и гобоя с оркестром (одночастный). Посв. Орелю Николе и Хайнцу Холлигеру. 1978. Премьера: 24 марта 1979, Кёльн. Дирижёр — Анджей Марковский (Andrzej Markowski), солисты — Орель Николе и Хайнц Холлигер. dur. 32'
 Партита для скрипки с оркестром (в 6 частях). Посв. Леониду Когану. 1981. Премьера: 23 марта 1981, Москва. Дирижёр — Павел Коган, солист — Леонид Коган. Издание: Москва, Музыка, 1990. dur. 29'
 Концерт для фагота и виолончели с оркестром (одночастный). 1982. Премьера: 22 ноября 1990, Москва. Дирижёр — Александр Ведерников, солисты — Валерий Попов и Александр Судзиловский. dur. 32'
 Камерная музыка для альта, клавесина и струнных. 1982. Премьера: 7 мая 1983, Москва. Дирижёр — Саулюс Сондецкис, солист — Юрий Башмет. dur. 12'
 «Tod ist ein langer Schlaf».Вариации на тему Гайдна для виолончели с оркестром. Посв. Ивану Монигетти. 1982. Премьера: 30 мая 1982, Москва. Дирижёр — Павел Коган, солист — Иван Монигетти. Издание: Гамбург, Sikorski, 1983. Также — Москва, Сов.композитор, 1986. dur. 12'
 Концерт для двух альтов, клавесина и струнных (одночастный). 1984. Премьера: 24 июня 1991, Амстердам. Дирижёр — Лев Маркиз, солисты — Нобуко Имаи (Nobuko Imai) и Петра Вале (Petra Vahle). dur. 28'
 «Happy end» для двух скрипок, виолончели, контрабаса и струнных. 1985. Премьера: 4 декабря 1989, Калининград. Ансамбль «Amadeus», дирижёр — Валентин Зверев. dur. 12'
 Пять каприсов Паганини для скрипки и струнных. 1985. Премьера: 5 февраля 1986, Москва. Дирижёр — Саулюс Сондецкис, солист — Олег Каган. dur. 15'
 Концерт для гобоя с оркестром (в 3 частях). Посв. Хайнцу Холлигеру. 1986. Премьера: 4 марта 1988, Кёльн. Дирижёр — Матиас Бамерт (Mathias Bamert), солист — Хайнц Холлигер. dur. 26'
 Концерт для альта с оркестром (в 4 частях). Посв. Юрию Башмету. 1986. Премьера: 2 сентября 1986, Берлин. Дирижёр — Шарль Дютуа (Charles Dutoit), солист — Юрий Башмет. Издание: Москва, Сов.композитор, 1990. dur. 38'; расширенная авторская обработка этой музыки — Концерт для саксофона-альта с оркестром.
 Концерт для кларнета с оркестром (в 2 частях). Посв. Эдуарду Бруннеру. 1989. Премьера: 8 июля 1989, Любек. Дирижёр — Удо Циммерманн (Udo Zimmermann), солист — Эдуард Бруннер (Eduard Brunner). dur. 26'
 Концерт для гитары с оркестром (одночастный). Посв. Кристофу, Томасу и Марии-Кристине Верман. 1991. Премьера: 30 ноября 1991, Штутгарт. Дирижёр — Александр Винтерзон (Alexander Winterson), солист — Райнберт Эверс (Reinbert Evers). dur. 26'
 Концерт для флейты, вибрафона, клавесина и струнного оркестра (одночастный). Посв. Хайнцу А.Хертах. 1993. Премьера: 17 августа 1993, Люцерн. Дирижёр — Рудольф Баумгартнер (Rudolf Baumhartner), солисты — Дмитрий Денисов, Владимир Голоухов и Иван Соколов. dur. 18'

Другие произведения для оркестра 
 «Живопись» () для большого оркестра. Посв. Борису Биргеру. 1970. Премьера: 30 октября 1970, Вайц. Дирижёр — Эрнст Бур (Ernest Bour). dur. 11'
 «Акварель» для 24 струнных. 1975. Премьера: 12 июня 1975, Париж. Дирижёр — Даниэль Шабрэн (Daniel Chabrun). Издание: Произведения советских композиторов для струнного оркестра. Вып.4. — Москва, Сов.композитор, 1989. dur. 12'
 Эпитафия для камерного оркестра. 1983 (к десятой годовщине смерти С. Альенде). Премьера: 11 сентября 1983, Реджио Эмилия (Reggio Emilia). Дирижёр — Джорджо Бернаскони (Giorgio Bernasconi). dur. 6'
 «Исповедь». Сюита из балета (в 8 частях). 1985. Премьера: 22 октября 1985, Москва. Дирижёр — Василий Синайский. dur. 35'
 «Колокола в тумане» для большого оркестра. 1988. Премьера: 19 августа 1988, Москва. Дирижёр — Леонид Николаев. dur. 15'

Камерно-инструментальная музыка

Произведения для фортепиано. Фортепианные ансамбли 

 Багатели. 7 пьес. Посв. Михаилу Воскресенскому. 1960. Издание: Лейпциг, Peters, 1971. Также — Москва, Сов.композитор, 1963. dur. 8'
 Вариации. 1961. Премьера: 28 марта 1965, Копенгаген. Солист — Торбен Петерсон (Torben Peterson). Издание: Кёльн, Gerig10, 1968. dur. 5'
 Три пьесы для фортепиано в четыре руки. Посв. Сьюзан Брэдшоу и Ричарду Р. Беннетт. 1967. Премьера: 16 февраля 1968, Лондон. Солисты — Сьюзан Брэдшоу (Susan Bradshaw) и Ричард Р. Беннетт (Richard-Rodney Bennett). Издание: Вена, Universal Edition, 1968. Также — Пьесы советских композиторов. Вып.5. — Москва, Сов.композитор, 1980. dur. 11'
 «Знаки на белом». 1974. Премьера: 26 сентября 1974, Варшава. Солист — Адам Феллеги (Adam Fellegi). Издание: Кёльн, Gerig, 1978. Также — Концертные произведения советских композиторов для фортепиано. Вып.9. — Москва, Сов.композитор, 1981. dur. 16'
 Вариации на тему Генделя. Посв. Феликсу Готлибу. 1986. Премьера: 26 марта 1987, Ленинград. Солист — Феликс Готлиб. Издание: Концертные произведения советских композиторов для фортепиано. Вып.16. — Москва, Сов.композитор, 1990. dur. 23'
 «Точки и линии» для двух фортепиано в восемь рук. Посв. «Orgella-Kwartet». 1988. Премьера:, 2 октября 1988, Амстердам. «Orgella-Kwartet». dur. 12'
 «Pour Daniel». Посв. Даниэлю Баренбойму. 1989. dur. 2'
 «Отражения». 1989. Премьера: 23 ноября 1989, Глазго. Солистка — Сьюзан Брэдшоу. dur. 12'

Произведения для других инструментов соло 

 Соло для флейты. Посв. Орелю Николе. 1971. Премьера: 29 апреля 1973, Виттен. Солист — Орель Николе. Издание: Кёльн, Gerig, 1973. Также — Произведения советских композиторов для флейты соло. — Москва, Сов.композитор, 1980. dur. 3'
 Соло для гобоя. Посв. Хайнцу Холлигеру. 1971. Премьера: Хельсинки. Солист — Хайнц Холлигер. Издание: Кёльн, Gerig, 1973. Также — Пьесы для гобоя соло. — Москва, Сов.композитор, 1982. dur. 4'
 Соната для кларнета соло (в 2 частях). Посв. Льву Михайлову. 1972. Премьера: 24 января 1974, Москва. Солист — Лев Михайлов. Издание: Кёльн, Gerig, 1973. Также — Произведения советских композиторов для кларнета соло. — Москва, Сов.композитор, 1978. dur.6'
 Соло для трубы. 1972. dur. 3'
 Соната для скрипки соло (в 3 частях). Посв. Леониду Когану. 1978. Премьера: 19 октября 1978, Гамбург. Солистка — Ёсико Накара (Yoshiko Nakara). Издание: Гамбург, Sikorski, 1978. Также — Новые сочинения советских композиторов для скрипки соло. Вып.3. — Москва, Сов.композитор, 1980. dur. 13'
 «Мёртвые листья» для клавесина, 1980. Премьера: 8 октября 1983, Берлин. Солистка — Рут Цехлин (Ruth Zechlin). Издание: Лейпциг, DVFM11, 1984. dur. 6'
 Соната для гитары соло (в 3 частях: Токката, Колыбельная, Воспоминание об Испании). Посв. Райнберту Эверсу. 1981. Премьера: 14 декабря 1981, Москва. Солист — Николай Комолятов. Издание: Гамбург, Sikorski, 1982. dur. 14'
 Соната для фагота соло (в 3 частях). Посв. Валерию Попову. 1982. Премьера: 1 ноября 1982, Москва. Солист — Валерий Попов. Издание: Париж, Leduc, 1985. Dur. 15'
 Соната для флейты соло (в 3 частях). 1982. Премьера: 15 февраля 1984, Мюнстер. Солист — Пауль Майзен (Paul Meisen). Издание: Париж, Leduc, 1985. Dur. 16'
 Пять этюдов для фагота соло. Посв. Валерию Попову. 1983. Издание: Лейпциг, DVFM, 1986. Также — Произведения советских композиторов для фагота соло. Вып.2. — Москва, Сов. композитор, 1985. Dur. 15'
 Две пьесы для флейты соло (Пастораль, Движение). 1983. Издание: Лейпциг, DVFM, 1987. Dur. 8'.
 «Зимний пейзаж» для арфы. 1987. Издание: Лейпциг, DFVM, 1990. Dur. 7'
 «От сумерек к свету» (Des ténèbres à la lumière) для баяна, 1995. Издание: Париж, Leduc, 1996. Dur. 15'.

Произведения для солирующих инструментов и фортепиано 

 Соната для флейты и фортепиано (одночастная). Посв. Александру Корнееву. 1960. Премьера: 27 марта 1962, Москва. Солисты — Александр Козлов и Галина Рубцова. Издание: Москва, Музыка, 1967. Dur. 10'
 Соната для скрипки и фортепиано (в 3 частях). 1963. Премьера: 1 апреля 1972, Москва. Солисты — Гидон Кремер и Олег Майзенберг. Издание: Лейпциг, Peters, 1971. Также — Москва, Музыка, 1971. Dur. 12'
 Три пьесы для виолончели и фортепиано. Посв. Наталье Гутман. 1967. Премьера: И мая 1968, Москва. Солисты — Наталья Гутман и Борис Берман. Издание: Вена, Universal Edition, 1972. Также — Москва, Сов. композитор, 1978. dur. 7'
 Соната для саксофона и фортепиано (в 3 частях). Посв. Жан-Мари Лондексу. 1970. Премьера: 14 декабря 1970, Чикаго. Солисты — Жан-Мари Лондекс и Анриетта Пуиг-Роже (Henriette Puig-Roget). Издание: Париж, Leduc, 1973. Также — Пьесы советских композиторов для саксофона и фортепиано. Вып.2. — Москва, Сов. композитор, 1982. dur. 12'
 Соната для виолончели и фортепиано (в 2 частях: Речитатив, Токката). Посв. Наталье Гутман. 1971. Премьера: 8 апреля 1971, Руайан (Royan). Солисты — Пьер Пенассу (Pierre Penassou) и Мария-Елена Барьентос (Maria-Elena Barrientos). Издание: Лейпциг, Peters, 1973. Также — Концертные пьесы советских композиторов для виолончели и фортепиано. Вып. 2. — Москва, Сов.композитор, 1981. dur. 10'
 Две пьесы для альт-саксофона и фортепиано. Посв. Льву Михайлову. 1974. Премьера: июнь 1974, Бордо. Солисты — Лев Михайлов и Игорь Катаев. Издание: Париж, Leduc, 1978. dur. 5'
 Хорал-вариации для тромбона и фортепиано. Посв. Анатолию Скобелеву. 1975. Премьера: 27 августа 1976, Венеция. Солист — Джеймс Фулькерсон (James Fulkerson). Издание: Париж, Leduc, 1979. Также — Пьесы советских композиторов для тромбона и фортепиано. — Москва, Музыка, 1986. dur. 8'
 Четыре пьесы для флейты и фортепиано. Посв. Орелю Николе. 1977. Премьера: 21 апреля 1978, Париж. Солисты — Орель Николе и Юрг Виттенбах (Jurg Wittenbach). Издание: Париж, Leduc, 1978. Также — Пьесы советских композиторов для флейты и фортепиано. Вып.1. — Москва, Сов.композитор, 1981. dur. 10'
 Прелюдия и Ария для флейты и фортепиано. 1978. Издание: Париж, Leduc, 1979. Также — Произведения советских композиторов для флейты и фортепиано и флейты соло. — Москва, Сов.композитор, 1984. dur.6'
 «Es ist genug». Вариации на тему Баха для альта и фортепиано. 1984. Издание: Лейпциг, DVFM, 1991. Также — Гамбург, Sikorski, 1991. dur. 14'
 «Paysage au clair de lune» для кларнета и фортепиано. 1985. Издание: Париж, Billaudaut, 1987. dur. 3'
 Вариации на тему Шуберта для виолончели и фортепиано. Посв. Александру Рудину. 1986. Премьера: 8 марта 1986, Москва. Солисты — Александр Рудин и Владимир Сканави. Издание: Гамбург, Sikorski, 1988. dur. 15'

Произведения для двух солирующих инструментов (без фортепиано) 

 Соната для флейты и гитары (в 3 частях: Диалог, Ноктюрн, Серенада). 1977. Премьера: 25 декабря 1978, Москва. Солисты — Ирина Лозбень и Николай Комолятов. Издание: Гамбург, Sikorski, 1978. dur. 15'
 Соната для скрипки и органа (в 2 частях). Посв. Михаилу Фихтенгольцу. 1982. Премьера: 26 марта 1983, Ленинград. Солисты — Михаил Фихтенгольц и Евгения Лисицина. dur.23'
 Соната для флейты и арфы (в 2 частях). 1983. Премьера: 7 января 1984, Москва. Солисты — Марина Ворожцова и Ольга Эльдарова. Издание: Париж, Leduc, 1985. Также — Пьесы для камерных ансамблей. Вып.7. — Москва, Сов. композитор, 1990. dur. 10'
 Дуэт для флейты и альта. Посв. Дмитрию Денисову. 1985. Премьера: 28 марта 1990, Москва. Солисты — Дмитрий Денисов и Игорь Богуславский. Издание: Париж, Leduc, 1989. dur. 6'

Произведения для солирующего инструмента и ансамбля 

 «Три картины Пауля Клее» («Диана в осеннем ветре», «Сенечио», «Дитя на перроне») для альта и ансамбля (гобой, валторна, вибрафон, фортепиано, контрабас). Посв. Игорю Богуславскому. 1985. Премьера: 27 января 1985, Москва, Солист — Игорь Богуславский. Издание: Лейпциг, DVFM, 1986. Также — Пьесы для камерных ансамблей. Вып.4. — Москва, Сов. композитор, 1986 (только «Диана в осеннем ветре»). dur.23'
 «Es ist genug». Вариации на тему хорала Баха для альта и ансамбля (флейта, гобой, челеста, 2 скрипки, альт, виолончель, контрабас). Вторая редакция. 1986. Премьера: 3 сентября 1989, Люцерн. Ансамбль «Camerata», дирижёр — Хайнц Холлигер, солист — Кристоф Шиллер (Christoph Schiller). Издание: Москва, Музыка, 1991. dur. 14'

Произведения для двух солирующих инструментов и ансамбля 

 «Романтическая музыка» для гобоя, арфы и струнного трио. Посв. Хайнцу и Урсуле Холлигер. 1968. Премьера: 16 мая 1969, Загреб. «Trio a cordes français», солисты — Хайнц и Урсула Холлигер. Издание: Лондон, Universal Edition, 1970. Также — Пьесы для камерного ансамбля. — Москва, Музыка, 1977. dur. 11'
 «Посвящение» для флейты, кларнета и струнного квартета. Посв. «Nash-ensemble». 1991. Премьера: 6 февраля 1992, Лондон. «Nash-ensemble». dur. 15'

Трио 

 Струнное трио (одночастное). Посв. «Trio a cordes de Paris». 1969. Премьера: 23 октября 1969, Париж. «Trio a cordes de Paris». Издание: Вена, Universal Edition, 1972. Также — Эдисон Денисов. Произведения для струнных. — Москва, Сов.композитор, 1981. dur. 10'
 Фортепианное трио (в 4 частях). 1971. Премьера: 30 октября 1972, Москва. Солисты — Валерия Вилькер, Марк Дробинский и Виктор Деревянко. Издание: Лейпциг, Peters, 1975. dur. 20'
 Трио для гобоя, виолончели и клавесина (в 3 частях). 1981. Премьера: ноябрь 1981, Донауэшинген (Donaueschingen). «Aulos-trio». Издание: Лейпциг, Peters, 1984. dur.30'

Квартеты 
 Струнный квартет f-moll, 1959. Премьера в МЗК 02.11.1959. Исполнители: И. Фролов и Н. Забавников (скрипки), Л.Реброва (альт), Ю.Аншелевич (виолончель)
 Струнный квартет № 2 (в 3 частях). Памяти Белы Бартока. 1961. Издание: Эдисон Денисов. Произведения для струнных. — Москва, Сов.композитор, 1981. dur. 13'
 Квартет для флейты, скрипки, альта и виолончели (в 2 частях). 1989. Премьера: 7 ноября 1989, Тренто. Солисты — Дмитрий Денисов, Евгения Алиханова, Татьяна Кохановская, Ольга Огранович. dur.26'
 Четыре пьесы для струнного квартета. Посв. Альфреду Шлее. 1991. Премьера: июнь 1991, Лондон. «Arditti-quartet». dur.6'

Квинтеты 
 
 Квинтет для флейты, гобоя, кларнета, фагота и валторны (в 2 частях). 1969. Премьера: 10 октября 1970, Амстердам. «Danzi-Quintett». Издание: Лондон, Universal Edition, 1971. Также — Пьесы для духовых ансамблей. Вып.2.- Москва, Сов.композитор, 1979. dur.6'
 Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано (в 3 частях). 1987. Премьера: 24 мая 1987, Бристоль. Ансамбль «Chameleon». dur.24'
 Квинтет для кларнета, двух скрипок, альта и виолончели (в 3 частях). Посв. Эдуарду Бруннеру. 1987. Премьера: 30 мая 1987, Саарбрюкен (Saarbrücken). Солисты — Эдуард Бруннер и Квартет SDR. Издание: Гамбург, Sikorski, 1991. dur.19'
 8 Квинтет для четырёх саксофонов и фортепиано (в 3 частях). Посв. Клоду и Одиль Делангль (Claude, Odile Delangle). 1991.
 Премьера: 20 февраля 1993, Париж. «Quintette Delangle». Издание: Париж, Leduc, 1992. dur.25'

Секстет 

 Секстет для флейты, гобоя, кларнета, скрипки, альта и виолончели (в 2 частях). 1984. Премьера: 15 июля 1985, Челтенхэм (Cheltenham). Ансамбль «Capricorn». Издание: Лондон, Boosey&Hawkes, 1988. dur. 14'

Октет 

 Октет для двух гобоев, двух кларнетов, двух фаготов и двух валторн (в 2 частях). Посв. «Bläserensemble Sabine Meyer». 1991. Премьера: 19 июля 1991, Вотерзен (Wotersen). «Bläserensemble Sabine Meyer». Издание: Гамбург, Sikorski, 1991. dur. 18'

Ансамбли для разных инструментов 

 Музыка для одиннадцати духовых и литавр (в 3 частях). Посв. Геннадию Рождественскому. 1961. Премьера: 15 ноября 1965, Ленинград. Дирижёр — Геннадий Рождественский. Издание: Лейпциг, Peters, 1972. dur.7'
 Crescendo e diminuendo для клавесина и двенадцати струнных. 1965. Премьера: 14 мая 1967, Загреб. Дирижёр — Игорь Гядров. Издание: Вена, Universal Edition, 1972. dur.6'
 «Ода» для кларнета, фортепиано и ударных. 1968. Премьера: 22 января 1968, Москва. Солисты — Лев Михайлов, Борис Берман, Валентин Снегирёв. Издание: Москва, Сов.композитор, 1976. dur.8'
 «DSCH» для кларнета, тромбона, виолончели и фортепиано. 1969. Премьера: 26 сентября 1969, Варшава. Ансамбль «Atelier de musique». Издание: Вена, Universal Edition, 1972. Также — Пьесы для камерного ансамбля. Вып.1. — Москва, Сов.композитор, 1980. dur.5'
 «Силуэты» для флейты, двух фортепиано и ударных (в 5 частях: Донна Анна, Людмила, Лиза, Лорелея, Мария). 1969. Премьера: 5 октября 1969, Баден-Баден. Ансамбль Томаша Сикорского. Издание: Пьесы для камерного ансамбля. Вып.3. — Москва, Сов.композитор, 1983. dur. 10'
 Канон памяти Игоря Стравинского для флейты, кларнета и арфы. 1971. Премьера: Лондон, 1972. Издание: Кёльн, Gerig, 1979. Также — Альбом пьес для арфы. Вып.1. — Москва, Сов. композитор, 1979. dur.3'
 Три пьесы для клавесина и ударных (Отражения, Совпадения, Изолированные точки в пространстве). 1972. Премьера: 8 октября 1983, Москва. Солисты — Валерий Камышов и Марк Пекарский. dur.5'
 Две пьесы для трёх инструментов. 1978. Премьера: 3 июля 1984, Лондон. Ансамбль «Capricorn». Издание: Лондон, Boosey & Hawkes, 1987. dur.5'
 Прелюдия для четырёх арф. 1972. Издание: Новые произведения советских композиторов для арфы и ансамбля с арфой. — Москва, Сов.композитор, 1983. dur.5'
 «In Deo speravit cor meum» для скрипки (флейты), гитары и органа. 1984. Премьера: 1 ноября 1984, Кассель. Солисты — Отфрид Нис (Otfried Nies), Райнберт Эверс (Reinbert Evers), Клаус Мартин Циглер (Klaus Martin Ziegler). dur. 12'
 «Hommage a Pierre» для камерного ансамбля (2 флейты, 2 кларнета, валторна, вибрафон, арфа, фортепиано, скрипка, альт, виолончель). Посв. Пьеру Булезу. 1985. Премьера: 31 сентября 1985, Баден-Баден. Ансамбль «Intercontemporain». Издание: Париж, Leduc, 1987. dur.9'
 Три пьесы для ударных (Чёрные облака, Возникновения и исчезновения, Лучи далеких звезд в искривлённом пространстве). 1989. Премьера: 14 апреля 1989, Москва. Солист — Марк Пекарский. Издание: Лейпциг, DVFM, 1990 (первая пьеса), 1992 (вторая пьеса). dur.25'
 Вариации на тему Моцарта для восьми флейт. 1990. Премьера: 25 января 1991, Мюнхен. Солисты — Андраш Адорьян, Вильям Беннетт (William Bennett), Мишель Дебост, Петер-Лукас Граф (Peter-Lukas Graf), Хироси Хари (Hiroshi Hari), Максанс Ларрьё (Маxence Larrieu), Вольфганг Шульц (Wolfgang Schulz), Рансом Вильсон (Ransom Wilson). Издание: Париж, Billaudaut, 1992. dur. 10'

Произведения для хора

Произведения для хора, солистов и оркестра 

 Реквием для сопрано, тенора, хора и оркестра на стихи Франциско Танцера и литургические тексты (в 5 частях). 1980. Премьера: 30 октября 1980, Гамбург. Дирижёр — Фрэнсис Трэвис (Francis Travis), солисты — Ева Чапо (Eva Csapo), Лутц Михаель Хердер (Lutz Michaels Herder). Издание: Гамбург, Sikorski, 1983. dur.36'
 «Колен и Хлоя». Сюита из оперы «Пена дней» для сопрано, меццо-сопрано, тенора, хора и оркестра (в 8 частях). 1981. Премьера: 17 октября 1983, Москва. Дирижёр — Василий Синайский, солисты — Нелли Ли, Нина Терентьева, Николай Думцев. dur.36'
 Kyrie для хора и оркестра. Памяти Моцарта. 1991. Премьера: 25 августа 1991, Штутгарт. Дирижёр — Руперт Хубер (Rupert Huber). dur. 10'
 «История жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа» для тенора, баса, хора и оркестра на тексты из Нового Завета и православной литургии (в 7 частях: Рождение Христа, Поклонение волхвов, Нагорная проповедь, Видение, Гефсиманский сад, Голгофа, Воскресение). 1992. dur.60'

Произведения для хора без сопровождения 

 «Приход весны» на стихи Афанасия Фета (в 5 частях). 1984. Премьера: 7 ноября 1986, Москва. Дирижёр — Валерий Полянский. dur.8'
 «Свете тихий» на литургический текст. 1988. Премьера: 30 января 1989, Таллин. dur. 17'

Произведения для голоса

Произведения для голоса и фортепиано 

 «Весёлый час» для голоса и фортепиано на стихи русских поэтов XVIII века (в 5 частях). 1961. Премьера: 12 декабря 1971, Москва. Солист — Михаил Рыба. dur. 10'
 Две песни на стихи Ивана Бунина для сопрано и фортепиано. 1970. Премьера: 3 апреля 1971, Халле. Солистка — Розвита Трекслер (Roswitha Trexler). Издание: Э. Денисов. Вокальные произведения. Тетр.2. — Москва, Сов.композитор, 1987. dur.5'
 «На повороте» для голоса и фортепиано на стихи Осипа Мандельштама (в 4 частях). 1979. Премьера: 28 января 1980, Москва. Солисты — Лидия Давыдова и Василий Лобанов. Издание: «Из поэзии Мандельштама». — Москва, Сов. композитор, 1992. dur.7'
 «Пять стихотворений Евгения Баратынского» для голоса и фортепиано. 1979. Премьера: 28 января 1980, Москва. Солисты — Ирина Муратова и Василий Лобанов. Издание: Э. Денисов. Вокальные произведения. Тетр.2. — Москва, Сов.композитор, 1987. dur.9'
 «Твой облик милый» для голоса и фортепиано на стихи Александра Пушкина (в 10 частях). 1980. Премьера: 8 декабря 1980, Москва. Солисты — Алексей Мартынов и Василий Лобанов. Издание: Москва, Музыка, 1984. dur. 19'
 «Флоре» для голоса и фортепиано на стихи Аттилы Йожефа (в 3 частях). 1980. Премьера: 1 ноября 1982, Москва. Солисты — Алексей Мартынов и Василий Лобанов. Издание: Э. Денисов. Вокальные произведения. Тетр.2. — Москва, Сов.композитор, 1987. dur.6'
 «На снежном костре» для голоса и фортепиано на стихи Александра Блока (в 24 частях). 1981. Премьера: 12 апреля 1982, Москва. Солисты — Алексей Мартынов и Аристотель Константиниди. Издание: Москва, Сов.композитор, 1990. dur.57'
 «Свет и тени» для баса и фортепиано на стихи Владимира Соловьёва (в 3 частях). 1982. Премьера: 31 октября 1983, Москва. Солисты — Анатолий Сафиулин и Георгий Федоренко. Издание: Э. Денисов. Вокальные произведения. Тетр.2. — Москва, Сов.композитор, 1987. dur.7'

Произведения для голоса и инструментального ансамбля 

 «Песни Катулла» («Canti di Catullo») для голоса и трёх тромбонов (в 4 частях). 1962. Премьера: 18 марта 1982, Москва. Солисты — Анатолий Сафиулин и трио тромбонов Большого театра. Издание: Произведения для голоса и камерного ансамбля. Вып.1. — Москва, Сов.композитор, 1982. dur.8'
 «Солнце инков» для сопрано и ансамбля (флейта, гобой, кларнет, труба, валторна, скрипка, виолончель, два фортепиано, ударные) на стихи Габриелы Мистраль (в 6 частях). Посв. Пьеру Булезу. 1964. Премьера: 30 ноября 1964, Ленинград. Дирижёр — Геннадий Рождественский, солистка — Лидия Давыдова. Издание: Лондон, Universal Edition, 1971. dur.20'
 «Итальянские песни» для сопрано, скрипки, флейты, валторны и клавесина на стихи Александра Блока (в 4 частях). 1964. Премьера: 10 мая 1966, Ленинград. Дирижёр — Игорь Блажков, солистка — Лидия Давыдова. Издание: Будапешт, Muzsika, 1973. dur. 19'
 «Плачи» для сопрано, фортепиано и ударных на русские народные тексты (в 6 частях). 1966. Премьера: 17 декабря 1968, Брюссель. Солистка — Бася Ретчитска (Basia Retchitska). Издание: Вена, Universal Edition, 1972. dur.29'
 «Пять историй о господине Койнере» для тенора и семи инструментов (кларнет-piccolo, альт-саксофон, труба, тромбон, фортепиано, контрабас, ударные) на тексты Бертольда Брехта. 1966. Премьера: 20 февраля 1968, Берлин. Дирижёр — Иохим Фрейер (Joachim Freyer), солист — Хорст Хистерманн (Horst Histermann). Издание: Произведения для голоса и инструментального ансамбля. — Москва, Музыка, 1978. dur. 13'
 «Жизнь в красном цвете» для голоса, флейты, кларнета, скрипки, виолончели, фортепиано и ударных на стихи Бориса Виана (в 7 частях). 1973. Премьера: май 1973, Загреб. Солистка — Розвита Трекслер (Roswitha Trexler). dur.23'
 «Весёлый час» для голоса и фортепианного трио на стихи русских поэтов XVIII века. Вторая редакция. 1975. dur. 10'
 «Листья» («Blätter») для сопрано и струнного трио на стихи Франциско Танцера (в 5 частях). Посв. Росвите Трекслер. 1978. Премьера: 28 января 1980, Москва. Солистка — Лидия Давыдова. Издание: Гамбург, Sikorski, 1979. dur.9'
 «Боль и тишина» для меццо-сопрано, кларнета, альта и фортепиано на стихи Осипа Мандельштама (в 4 частях). 1979. Премьера: 28 января 1980, Москва. Солистка — Елена Друженкова. Издание: Произведения для голоса и камерного ансамбля. Вып.3. — Москва, Сов.композитор, 1988. dur. 11'
 «Пожелание добра» («Wishing well») для голоса кларнета, альта и фортепиано на стихи Франциско Танцера. 1986. Премьера: 1 марта 1986, Нью-Йорк. Ансамбль «Continuum» dur.6'
 «Четыре стихотворения Жерара де Нерваля» для голоса, флейты и фортепиано. 1989. Премьера: 22 июля 1989, Давос. Солисты — Эрнст Хэфлигер (Ernst Haefliger), Орель Николе и Андреас Хэфлигер (Andreas Haefliger). dur. 10'

Произведения для голоса и оркестра 

 «Осенняя песня» («Chant d’automne») для сопрано и большого оркестра на стихи Шарля Бодлера (в 4 частях). 1971. Премьера: 16 мая 1971, Загреб. Дирижёр — Само Хубад (Samo Hubad), солистка — Дороти Дороу (Dorothy Dorow). Издание: Вена, Universal Edition, 1972. dur. 13'
 «Твой облик милый» для голоса и оркестра на стихи Александра Пушкина (в 10 частях). Вторая редакция. 1982. Премьера: 30 октября 1984, Москва. Дирижёр — Геннадий Рождественский, солист — Алексей Мартынов. dur. 19'
 «В высоте небес…» («Au plus haut des cieux…») для голоса и камерного оркестра на стихи Жоржа Батая (в 12 частях). 1986. Премьера: 11 мая 1987, Париж. Ансамбль «Intercontemporain», дирижёр — Петер Этвёш (Peter Eötvös), солистка — Мари Анжель (Marie Angel). Издание: Париж, Le Chant du monde, 1992. dur.20'
 «Рождественская звезда» для голоса, флейты и струнных на стихи Бориса Пастернака. 1989. Премьера: 28 декабря 1989, Москва. Дирижёр — Юрий Башмет, солисты — Елена Брылева и Дмитрий Денисов. dur. 10'

Вокальные ансамбли 

 «Осень» для тринадцати солистов на стихи Велимира Хлебникова (в 3 частях). 1968. Премьера: 30 марта 1969, Руайан. Дирижёр — Марсель Куро (Marcel Couraud). Издание: Хоры советских композиторов. — Москва, Сов.композитор, 1985. dur.6'
 «Три отрывка из Нового Завета» («Trois fragments du Nouveau Testament») для контратенора, двух теноров, баритона, флейты и колоколов. 1989. Премьера: 7 декабря 1990, Базель. «Hilliard-Ensemble». dur.8'
 «Легенды подземных вод» («Legendes des eaux souterraines») для двенадцати солистов на стихи Ива Бержере (Ives Bergeret). 1989.dur. 15'

Особые жанры

Инструментальный театр 

 «Голубая тетрадь» для сопрано, чтеца, скрипки, виолончели, двух фортепиано и трёх групп колоколов на стихи Александра Введенского и тексты Даниила Хармса (в 10 частях). 1984. Премьера: 11 апреля 1985, Ростов-Дон. Солистка — Елена Комарова. dur.45'
 «Пароход плывет мимо пристани». Музыка для шумового оркестра. Посв. Марку Пекарскому и его ансамблю. 1986. Премьера: 1 апреля 1987, Москва. Ансамбль Марка Пекарского. dur. 10'

Электронная и конкретная музыка 

 «Пение птиц» для подготовленного фортепиано и магнитофонной плёнки. 1969. Премьера: 20 декабря 1970, Дубна. Солист — Алексей Любимов. dur.7'
 «На пелене застывшего пруда…» («Sur la nappe d’un étang glacé…») для 9 инструментов (флейта, гобой, кларнет, тpyбa, валторна, тромбон, фортепиано, арфа, вибрафон) и магнитофонной плёнки. 1991. Премьера: 24 февраля 1993, Париж. Дирижёр — Давид Робертсон (David Robertson). dur. 16'

Оркестровки 
 Ю. Кочуров. «Дон Жуан» Сюита из балета для большого оркестра /1960/. Издание: Ленинград, Музыка, 1967.
 Мусоргский. «Детская» для сопрано и большого оркестра. 1976. Издание: Москва, Музыка, 1984.
 Мусоргский. «Без солнца» для баса и большого оркестра. 1981.
 Мосолов. «Три детские сцены» для голоса и камерного оркестра. 1981.
 Мосолов. «Газетные объявления» для голоса и камерного оркестра. 1981.
 Шуберт. Вальсы ор.9а для камерного оркестра. 1981.
 Шуберт. Вальсы ор.9а для большого оркестра. 1982.
 Шуберт. Вальсы ор.9Ь для камерного оркестра. 1982.
 Бетховен. Марш alla turca для камерного оркестра. 1982.
 Шуберт. Ave Maria для камерного оркестра. 1982.
 Шуберт. Grätzer Walzer op.91a для камерного оркестра. 1983.
 Шуберт. Вальсы ор.18а для камерного оркестра. 1983.
 Мусоргский. «Песни и пляски смерти» для баса и большого оркестра. 1983.
 Шуберт. Hommage aux belles Viennoises op.67 для камерного оркестра. 1983.
 Шуберт. Последние вальсы ор.127 для камерного оркестра. 1984.
 Шуберт. Вальсы ор.9b для большого оркестра. 1984.
 Шопен. Этюд cis-moll ор.10 № 4 для фортепиано и оркестра.1984.
 Шуберт. Вальсы ор.18а для большого оркестра. 1986.
 Дебюсси. Опера «Родриг и Химена». 1992.
 Купровская Е. Пять романсов на стихи Анны Ахматовой. Для сопрано и ансамбля. 1994.

Прочие музыкальные произведения

Юношеские произведения (1947-1951) 

 Прелюдии для фортепиано (21). 1947-1949.
 «Классическая сюита» для двух фортепиано D-dur (в 5 частях: Прелюдия, Гавот, Менуэт, Интермеццо, Жига). 1948-1949.
 Гавот (из «Классической сюиты») для камерного оркестра. 1949.
 Песни для голоса и фортепиано на стихи Г. Гейне, А. Мицкевича, А. Блока, С. Есенина, М. Лермонтова. 1948-1949.
 «Неудача». Комическая сценка из Чехова. 1949.
 Сюита для оркестра и хора /1949/.
 Менуэт для гобоя и фортепиано /1949/.
 Песни для голоса и фортепиано на стихи А. Блока и Г. Гейне. 1950—1951.

Произведения, написанные в консерватории 

 Пять песен для голоса и фортепиано на стихи Роберта Бёрнса. 1951. Издание: Э.Денисов. Вокальные произведения. /Тетр.1/. — Москва, Сов.композитор, 1980 (только вторая и третья песни).
 «Вечер» для голоса и фортепиано на стихи Фёдора Тютчева. 1951.
 Два хора без сопровождения на стихи Аветика Исаакяна. 1952.
 Три романса для голоса и фортепиано на стихи Аветика Исаакяна. 1952.
 «Любишь ты весну» для голоса и фортепиано на стихи Шандора Пётефи. 1952.
 «Дуют ветры» для сопрано и фортепиано на стихи Алексея Кольцова. 1952.
 «За рекой, за горой». Русская народная песня. Обработка для хора без сопровождения. 1953.
 «Ноктюрны». Вокальный цикл для меццо-сопрано и фортепиано на стихи Бо Цзюй-и (в 8 частях). 1954. Издание: нотное приложение к журналу «Советская музыка». 1954. № 3 (только две песни). Полностью опубл.: Э. Денисов. Вокальные произведения /Тетр.1/. — Москва, Сов.композитор, 1980.
 Фортепианное трио (в 4 частях). Посв. Дмитрию Шостаковичу. 1954. Издание: Москва, Сов.композитор, 1960.
 Симфония для большого оркестра (в 4 частях). 1955.
 «Кузнецы вы, кузнецы». Русская народная песня. Обработка для голоса и фортепиано. 1955.
 «Ходит Бориска». Русская народная песня. Обработка для голоса и фортепиано. 1955.
 «Иван-солдат». Опера, 1 картина. 1956.
 Струнный квартет № 1 (в 3 частях). 1957.
 Симфониетта на таджикские темы (в 3 частях). 1957.
 Трио для скрипки, кларнета и фагота (в 2 частях). Посв. Николаю Пейко. 1957. Издание: Москва, Музыка, 1965.
 «Страдания юности». Вокальный цикл для голоса и фортепиано на стихи Генриха Гейне (в 10 частях). 1958. Издание: Э. Денисов. Вокальные произведения /Тетр.1/. — Москва, Сов.композитор, 1980.
 Соната для двух скрипок соло (в 3 частях: Интродукция, Вариации на две народные темы, Фуга). 1958. Издание: Москва, Музыка, 1967.
 Маленькая сюита для малого оркестра (в 5 частях: Мелодия, Дивертисмент, Пейзаж, Интермедия, Игра). 1958.
 Детская сюита для малого оркестра (в 5 частях: Марш, Русская песня, Шутка, Просьба, Финал). Посв. Николаю Литвинову. 1958. Издание: Москва, Музыка, 1965.
 «Музыкальные картинки».Сюита для малого оркестра (в 6 частях: Ранним утром, Веселая песенка, Ссора, Клоуны, Плясовая, Колыбельная). 1958. Издание: Москва, Сов.композитор, 1963.
 Три пьесы для скрипки и фортепиано (Импровизация, Адажио, Пляска). 1958. Издание. Москва, Сов.композитор, 1962 (только вторая и третья пьесы).
 «Иван-солдат». Опера в 3 актах и 5 картинах по русской народной сказке. 1959.
 «Родная сторона». Вокальный цикл для среднего голоса и фортепиано на стихи Александра Прокофьева (в 4 частях). 1959. Издание: Романсы советских композиторов для среднего голоса и фортепиано. Вып.5. — Москва, Сов.композитор, 1978.
 Камерная симфония для кларнета, фагота, фортепиано и струнных (в 3 частях: Увертюра, Basso ostinato, Токката). 1960.
 «Сибирская земля». Оратория для чтеца, баса, смешанного хора и оркестра на стихи Александра Твардовского (в 5 частях). 1961.
 Дивертисмент в классическом стиле для фортепиано в 4 руки (в 5 частях: Прелюдия, Хорал, Менуэт, Ария, Фуга на тему BACH). 1961. Издание: Э.Денисов. Детские пьесы для фортепиано. — Москва, Сов.композитор, 198913.

Переложения 

 Три переложения для гитары и голоса (П. Е. Фонцо, В. де Мельо, Неаполитанская серенада). Издание: Москва, Музгиз, 1956.
 Сен-Санс. Танго. Мексиканская народная песня. Переложение для двух мандолин (домр) и гитары. Издание: Москва, Музгиз, 1958.
 Равель. Испанская песня. Переложение для голоса и двух гитар. Издание: Москва, Музгиз, 1958.
 Альбом легких переложений для фортепиано в 4 руки. Вып.1, 2, 3. Составление и переложение Э. Денисова. Издание: Москва, Музгиз, 1961, 1962, 1963.
 Произведения французских композиторов. Легкие переложения для фортепиано в 4 руки Э. Денисова. Издание: Москва, Музыка, 1965.

Музыка для кино, театра, теле- и радио постановок

Фильмография 
Более шестидесяти фильмов (художественных, научно-популярных, мультфильмов).
  — Черепаха Тортилла (дипломная работа реж. В. Георгиева)
  — Голубая чашка
  — Лебедев против Лебедева
  — Главный Звёздный (мультфильм)
  — Сильные духом
  — Безымянная звезда
  — Мир в трёх измерениях
  — Идеальный муж
  — Дважды рождённый
  — У опасной черты
  — На окраине, где-то в городе
  — Бумажные глаза Пришвина
  — Ночевала тучка золотая...
  — Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным
  — Искушение Б.
  — Самоубийца
  — Тело
  — Царская охота
  — Опыт бреда любовного очарования
  — На Иртыше
  — Очень верная жена
  — Свободная зона
  — Аномалия
  — Желание любви

Спектакли 
 Послушайте! (В. Маяковский)
 Живой (Б. Можаев)
 Обмен (Ю. Трифонов)
 Мастер и Маргарита (М. Булгаков)
 Преступление и наказание (Ф. Достоевский)
 Три сестры (А. Чехов)
 Театральный роман (М. Булгаков)
 Федра (М. Цветаева) — в «Театре на Таганке»
 Кабала святош (М. Булгаков)
 Дни Турбиных (М. Булгаков)
 Кот домашний средней пушистости (В. Войнович) — в театре «Современник»
 Чайка (А. Чехов) — в театре имени Маяковского
 Подросток (Ф. Достоевский) — в Хельсинки

теле- и радио постановки 
 Гаргантюа и Пантагрюэль (Ф. Рабле)
 Пять баллад из музыки к спектаклю «Гаргантюа и Пантагрюэль» (на слова Ф. Вийона) опубликовано в сборнике: Э. Денисов. Вокальные произведения /Театр. 1/. — Москва, Советский композитор, 1980.
 Малыш и Карлсон, который живет на крыше (А. Линдгрен)
 Матушка Кураж (Б. Брехт)
 Аладдин и волшебная лампа

Денисов